een wedstrijd waarbij het de bedoeling is als eerste een bepaald doel te bereiken
 Rače, een plaats in de Sloveense gemeente Rače-Fram in de NUTS-3-regio Podravska
 The Race, een race uit 2000
 The Race (1916), film uit 1916
 Race (2007), animatiefilm uit 2007
 Race (2008), film van Abbas Alibhai Burmawalla en Mastan Alibhai Burmawalla met Saif Ali Khan en Akshaye Khanna
 Race 2, film uit 2013
 Race (2016), film van Stephen Hopkins met Stephan James over Jesse Owens
 Race 3, film uit 2018